Čarobnjak iz Oza, film iz 1939. godine,
 Čarobnjak iz Oza, roman iz 1900. godine.